VM i snooker 2017, eller Betfred World Snooker Championship, var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 15 april och 1 maj 2017 i Crucible Theatre i Sheffield, England.

Mark Selby var regerande mästare och han upprepade segern i årets turnering då han besegrade John Higgins med 18–15 i finalen.

Prispengar
Den totala prissumman var på 1 750 000 pund fördelat enligt följande:
{| 
|-
! align=left | Placering || align=right | Pris || align=right | Totalt
|-
| width=100 | • Vinnare || align=right width=80 | 375 000 || align=right width=120 | 375 000
|-
| • Tvåa || align=right | 160 000 || align=right | 160 000
|-
| • Semifinal || align=right | 75 000 || align=right | 150 000
|-
| • Kvartsfinal || align=right | 37 500 || align=right | 150 000
|-
| • Sista 16 || align=right | 25 000 || align=right | 200 000
|-
| • Sista 32 || align=right | 16 000 || align=right | 256 000
|-
| • Sista 48 || align=right | 12 000 || align=right | 192 000
|-
| • Sista 80 || align=right | 8 000 || align=right | 256 000
|-
| • Högsta break, TV-sänt ||   || align=right | 10 000
|-
|  ||   || align=right | 1 000
|-
| Summa ||   || align=right | 1 750 000
|}

Pris för maximumbreak
Den ackumulerade prissumman för eventuella maximumbreak låg på totalt 5 000 pund.

Kval

Kvalet spelades i tre omgångar den 5–12 april 2017 i Ponds Forge International Sports Centre, Sheffield, England. Alla matcher spelades i bäst av 19 frames och de 16 kvalvinnarna gick in i huvudturneringen där motståndarna bestämdes genom lottning.

Huvudturnering
De 16 främsta på världsrankingen var direktkvalificerade. Övriga 16 spelare kvalade in och vem de skulle möta bestämdes genom lottning.

Final

Referenser

Källor

snooker.org

2017
Sportevenemang i Sheffield
2017 i Storbritannien
Sportåret 2017